Bürgel steht für:

 Bürgel (Thüringen), Stadt im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Offenbach-Bürgel, Stadtteil von Offenbach am Main
 deutscher Name des Ortes Hrádek in Tschechien, siehe Hrádek u Sušice
 Burg Bürgel, abgegangene Höhenburg bei Lampenhain, Baden-Württemberg, siehe Burgschell
 Erdwerk Bürgel, ein Erdwerk der jüngeren Wartberg-Kultur, südlich von Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Haus Bürgel, ein Königsgut in Monheim am Rhein, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Bürgel, Baudenkmal in Bürgel, Thüringen
 Bürgel Wirtschaftsinformationen, deutsche Wirtschaftsauskunftei, siehe Crif Bürgel

Bürgel oder Buergel ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno H. Bürgel (1875–1948), deutscher Astronom und Wissenschaftspublizist
 Christoph Bürgel (* 1971), deutscher Romanist
 Heinz Bürgel (1918–1983), deutscher Diplomat (DDR)
 Hugo Bürgel (1853–1903), deutscher Landschaftsmaler
 Ilona Bürgel (* 1964), deutsche Psychologin und Autorin
 Johann Christoph Bürgel (* 1931), deutscher Islamwissenschaftler
 Matthias Bürgel (* 1970), deutscher Thrillerautor von Wissenschafts- und Psychothrillern 
 Michael Bürgel (* 1964), deutscher Politiker (SPD), Samtgemeindebürgermeister des Artlands
 Peter Bürgel (* 1953), deutscher Politiker (CSU), Oberbürgermeister von Dachau
 Roger M. Buergel (* 1962), künstlerischer Leiter der Documenta 12

Siehe auch:
 Birgel (Begriffsklärung)
 Bürgeln
 Bürgl
 Bürgle
 Bürkel